Россия приняла участие в зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне, Швейцария с 9 по 22 января 2020 года. В общей сложности 106 спортсменов будут соревноваться в 16 видах спорта.

Медалисты 
Медали, присуждённые участникам смешанных команд, выделены курсивом. Эти медали не учитываются при подсчете отдельных медалей.

|width="30%" align=left valign=top|

Команда

Состав сборной 

  Биатлон
 Олег Домичек
 Денис Иродов
 Павел Ляшок
 Роман Моренков
 Анастасия Зенова
 Алёна Мохова
 Кристина Павлушина
 Арина Солдатова

  Бобслей
 Павел Жичкин
 Эльвира Моисеенко

  Горнолыжный спорт
 Роман Зверян
 Анастасия Трофимова

  Кёрлинг
 Михаил Власенко
 Николай Лысаков
 Валерия Денисенко
 Алина Фахуртдинова

  Конькобежный спорт
 Александр Сергеев
 Павел Таран
 Александра Рутковская
 Валерия Сороколетова

  Лыжное двоеборье
 Кирилл Аверьянов
 Владимир Малов
 Александра Тихонович
 Диана Федорова

  Лыжные гонки
 Алексей Локтинов
 Никита Писарев
 Илья Трегубов
 Илюза Гусманова
 Евгения Крупицкая
 Дарья Непряева

  Прыжки с трамплина
 Илья Маньков
 Данил Садреев
 Алина Бородина
 Анна Шпынёва

  Санный спорт
 Сергей Бондарев
 Михаил Карнаухов
 Павел Репилов
 Юрий Чирва
 Наталья Коротаева
 Диана Логинова
 Виктория Чиркова
 Елизавета Юрченко

  Скелетон
 Дмитрий Гревцев
 Дмитрий Кныш
 Полина Тюрина
 Анастасия Цыганова

  Ски-альпинизм
 Никита Филиппов
 Евгения Долженкова

  Сноуборд
 Никита Абозовик
 Евгений Генин
 Ярослав Ленчевский
 Арсений Томин
 Ника Кашевник
 Екатерина Локтева-Загорская
 Анастасия Привалова

  Фигурное катание
 Илья Миронов
 Андрей Мозалёв
 Дмитрий Рылов
 Даниил Самсонов
 Дарио Чиризано
 Александр Шустицкий
 Диана Мухаметзянова
 Аполлинария Панфилова
 Ксения Синицына
 София Тютюнина
 Анна Фролова
 Ирина Хавронина

  Фристайл
 Артем Бажин
 Владислава Балюкина
 Андрей Горбачёв
 Фёдор Муралёв
 Леонид Фролов
 Алина Брезгина
 Ксения Вакуловская
 Мария Ерофеева
 Дарья Таталина
 Анна Чивина

  Хоккей с шайбой
 Данила Бызов
 Даниил Григорьев
 Михаил Гуляев
 Кирилл Долженков
 Артем Дуда
 Сергей Иванов
 Илья Квочко
 Кирилл Кудрявцев
 Вячеслав Малов
 Андрей Малявин
 Иван Мирошниченко
 Матвей Мичков
 Сергей Мурашов
 Илья Роговский
 Никита Рыжов
 Владислав Сапунов
 Адель Сафин

  Хоккей с шайбой 3×3
 Тимофей Катков
 Ярослав Лабуткин
 Иван Новожилов
 Артем Проничкин
 Юлия Волкова
 Екатерина Давлетшина
 Алина Ичаева
 Яна Крашенинина
 Дарья Петрова

  Шорт-трек
 Владимир Балбеков
 Даниил Николаев
 Юлия Береснева

Примечания 

Страны на зимних юношеских Олимпийских играх 2020
Россия на юношеских Олимпийских играх